Magnus Lagerström ist der Name folgender Personen:

*Magnus Lagerström (Politiker) (1666–1736), schwedischer Regierungsbeamter und Kanzler von Schwedisch-Pommern
Magnus Lagerström (Unternehmer) (1691–1759), schwedischer Unternehmer, Direktor der Schwedischen Ostindien-Kompanie